John Hancock kan syfta på följande personer:

 John Hancock, amerikansk politiker, guvernör i Massachusetts
 John Hancock (Texaspolitiker), amerikansk politiker, ledamot av USA:s representanthus
 John Hancock (skådespelare), amerikansk skådespelare

Övrigt 
 John Hancock Center